Vítězem se stal pátý nasazený čínsko-srbský pár Sun Tchien-tchien a Nenad Zimonjić.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.
  Cara Blacková /  Paul Hanley (čtvrtfinále)
  Lisa Raymondová /  Simon Aspelin (2. kolo)
  Jen C’ /  Mark Knowles (semifinále)
  Čeng Ťie /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Sun Tchien-tchien /  Nenad Zimonjić (Vítězové)
  Čuang Ťia-žung /  Jonathan Erlich (čtvrtfinále)
  Květa Peschkeová /  Martin Damm (čtvrtfinále)
  Nathalie Dechyová /  Andy Ram ''(semifinále)</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Australian Open
 Seznam vítězů smíšené čtyřhry na Australian Open
 Australian Open 2008 - mužská dvouhra
 Australian Open 2008 - ženská dvouhra
 Australian Open 2008 - mužská čtyřhra
 Australian Open 2008 - ženská čtyřhra

Australian Open 2008